Апертура 2015 () — первая половина 82-го сезона чемпионата Сальвадора по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Плей-офф

1/4 финала 
Первые матчи были проведены 2—3 декабря, а ответные состоялись 5—6 декабря.

|}

1/2 финала 
Первые матчи были проведены 9—10 декабря, а ответные состоялись 12 декабря.

|}

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на soccerway.com
 Апертура 2015 на rsssf.com

2015
Сальвадор
2015 год в Сальвадоре